Król królów – dosłowne znaczenie dla szachinszach – tradycyjny tytuł używany przez monarchów aspirujących do władzy uniwersalnej lub zwierzchnictwa nad innymi władcami, stosowany głównie na Bliskim Wschodzie.

Twórczość filmowa 
 Król królów – film z 1927 roku (prod. USA, reż. Cecil B. DeMille)
 Król królów – film z 1961 roku (prod. USA, reż. Nicholas Ray)